Лос Куитасес има више значења:

 Лос Куитасес (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Куитасес (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику